Biscaya kan syfta på:

 Biscayabukten – en bukt i norra Atlanten
 Biscaya (provins) – provins i Spanien
 Biscaya av Vindalsö – Stockholms Scoutskeppslags skolfartyg
 Biscayabron – hängfärja som förbinder Portugalete med Las Arenas i provinsen Biscaya, Spanien

Se även
 Vizcaya